

Astronomia 
69 Hesperia – asteroide
Hesperia – caratteristica di albedo della superficie di Marte
Hesperia Planum – struttura geologica della superficie di Marte

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Hesperia – città della Contea di San Bernardino, California
Hesperia – villaggio della Contea di Oceana, Michigan

Musica 
Hesperia – album degli Stormlord del 2013

Persone 
Hesperia – attrice italiana (vero nome Olga Mambelli)

Altro 
Hesperia – rivista statunitense di archeologia
Hesperia – genere di farfalle della famiglia Hesperiidae

Pagine correlate 
Esperia